Константе́н () — французские имя и фамилия. С точки зрения написания латинскими буквами, могут также быть румынскими именем и фамилией, с другой фонетикой прочтения в румыноязычном контексте ().

Носители фамилии 
 Константен, Жан-Антуан — французский художник (1756—1844).
 Константен, Луи — французский композитор, скрипач (1585—1657).
 Константен, Мишель — французский актёр (1924—2003).

Носители имени 
 Константен Франсуа де Шасбеф — французский просветитель (1757—1820).
 Гис, Константен — французский художник (1802—1892).
 Менье, Константен — бельгийский скульптор и художник (1831—1905).

Носители фамилии в качестве варианта её прочтения 
 Константен, Эдди — певец и киноактёр (1917—1993).